Leszczynki – dzielnica Gdyni
 Leszczynki – wieś w Polsce woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice

Zobacz też: Leszczyna, Leszczyno, Leszczyny.